AKX steht für:
 Air Nippon Network, japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Aqtöbe in Kasachstan (IATA-Code)

AKX